Абу-л-Аббас ал-Фадл ибн Хатим ан-Найризи (, ум. ок. 922) — видный персидский математик и астроном, уроженец города Найриза в Ширазе. Работал в «Доме мудрости» в Багдаде. В Западной Европе был известен под латинизированным именем Анариций (Anaritius).

Ан-Найризи принадлежат комментарии к Евклиду и Птолемею, «Трактат о доказательстве пятого постулата Евклида», «Книга об угломерных измерениях», «Книга о действиях с астролябией», «Трактат об азимуте киблы», «Книга о построении солнечных часов», а также астрономические таблицы, составленные по методу индийцев.

Примечания

Литература 
 Матвиевская Г. П. Учение о числе на средневековом Ближнем и Среднем Востоке. Ташкент: Фан, 1967.
 Матвиевская Г. П., Розенфельд Б. А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII—XVII вв.). В 3 т. М.: Наука, 1983.
 Розенфельд Б. А., Юшкевич А. П. Теория параллельных линий на средневековом Востоке. М.: Наука, 1983.

Персоналии по алфавиту
Математики по алфавиту
Математики средневекового Востока
Математики X века
Астрономы по алфавиту
Астрономы средневекового Востока
Астрономы X века